Breiðablik UBK Kópavogur, ofta förkortat Breiðablik eller Breiðablik Kópavogur, är en isländsk idrottsklubb från Kópavogur som är mest känd för sina framgångar inom fotboll.

Meriter 
 Mästare 2009, 2022

 Cupen 2009

Färger 
Breiðablik spelar i vit och grön trikåer, bortastället är svart och vit.

Placering senaste säsonger

Referenser

Externa länkar 
 Officiell webbplats 

Fotbollsklubbar på Island
Sportklubbar bildade 1950
Kópavogur